Dronning Sophie kan henvise til flere dronninger med dette navn:

 Sophie af Bayern (1376–1425) - gift med kong Václav 4. af Bøhmen
 Sophie af Halshany (1405–1434) - gift med kong Vladislav 2. Jagello af Polen
 Sophie af Pommern (1498-1568) – gift med kong Frederik 1. af Danmark
 Sophie af Mecklenburg (1557-1631) – gift med kong Frederik 2. af Danmark
 Sophie af Württemberg (1818–1877) - gift med kong Vilhelm 3. af Nederlandene
 Sophie af Nassau (1836–1913) - gift med kong Oscar 2. af Sverige
 Sophie af Preussen (1870–1932) - gift med kong Konstantin 1. af Grækenland
 Sofia af Grækenland (født 1938) - gift med kong Juan Carlos 1. af Spanien